Green Acres ist der Name mehrerer Orte:
 Greenacres (Australien), eine Stadt in Südaustralien
 Greenacres (England), ein Bereich von Oldham, Greater Manchester, Vereinigtes Königreich (Greenacres Moor)
 Greenacres (Florida), ein Ort in Florida, Vereinigten Staaten
 Greenacres (Kalifornien), ein Ort in Kalifornien, Vereinigten Staaten
 Greenacres (Schottland), ein Stadtteil von Motherwell, Schottland
 Greenacres (Washington), ein Stadtteil von Spokane Valley, Vereinigten Staaten

Greenacres bezeichnet:
 Greenacres, Harold-Lloyd-Anwesen aus den 1920er Jahren in Beverly Hills, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Greenacres Caravan Park, Schauplatz eines Polizeieinsatzes der BHMCU gegen Zwangsarbeit und Menschenhandel durch irische Traveller in Little Billington, Bedfordshire, Vereinigtes Königreich (Operation Netwing)

 Siehe auch
 Green Acres
 Greenacre